Provincia de Navarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navarra, region, 
 Provincia de Navarra (provins i Spanien), 

Robotskapade Spanienförgreningar